Ля́да (від  — «скриня», «шухляда», можливо, через польське посередництво) — слово, яке має такі значення:
 Ляда — кришка люка, рухома покришка, дверцята, що прикривають отвір всередину чого-небудь.
 Ляда — відкидна полиця або віконниця в крамниці, що застосовується як прилавок.
 Ляда — частина ткацького верстата у вигляді важкої хитної рами з противагою.
 Ляда — рухома покришка над годувальним коритом у сажі.
 Ляда (, ; ) — рухомий вентиляційний пристрій дверного типу для розділення повітряних струменів чи управління ними. Застосовується в гірництві на вертикальних гірничих виробках (стовбурах, шурфах тощо).

Топоніми 

Ля́да, Ля́до (, ) — назва низки населених пунктів у Білорусі. Топонім пов'язаний з  — «місце, де вирубано чи випалено ліс» (при підсічно-вогневому землеробстві)
 Ляда (Лядо) — село Вілейського району Мінської області
 Ляда (Лядо) — село Плещеницької селищної ради Логойського району Мінської області
 Ляда (Лядо) — село Заріченської сільради Логойського району Мінської області
 Ляда (Лядо) — село Швабської сільради Логойського району Мінської області

Див. також 
 Нова Ляда — селище в Росії, у Тамбовській області.
 Попова Ляда — селище в Росії, у Липецькій області.
 Ляди
 Лада

Примітки

Література

Посилання 
  Ляда  // 

Рудникове вентиляційне обладнання
Торгівля
Гірнича термінологія